Kamel Larbi est un footballeur international algérien, né le  à Antibes, France. Il joue au poste de milieu offensif ou d'attaquant. 

Il compte une sélection en équipe nationale en 2006.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
Coupe Le 10 Sport-Paris IDF, dite Coupe de Paris, en 2010, en venant à bout du PSG(b) 1 - 0

Sélection internationale 
Kamel Larbi compte 1 sélection officielle et 1 match d'application contre Istres en Équipe d'Algérie de football :

14-08-2006 à Istres : FC Istres - Algérie 1-2

15-11-2006 à Luynes : Algérie - Burkina Faso 1-2

Notes et références

Liens externes 
 
 Fiche de Kamel Larbi à l'OGC Nice

Naissance en février 1985
Naissance à Antibes
Footballeur international algérien
Footballeur français
Joueur de l'OGC Nice
Joueur du FC Lorient
Joueur du Club sportif chênois
Joueur de l'ES Pays d'Uzès
Joueur de l'Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël
Joueur du MC Oran